Plod je lahko:
plod - rastlinski organ,
plod (medicina) - organizem od 9. tedna nosečnosti do rojstva, fetus.